Příjmení Stodůlka (Stodůlková; ) nosí tyto osobnosti:

 Alice Stodůlková (* 1987) - česká tanečnice, vítězka StarDance
 Ignác Stodůlka (1903–1964) – český římskokatolický kněz a kanovník kapituly v Litoměřicích
 Jiří Stodůlka (* 1950) – český politik, senátor za KDU-ČSL
 Jiří Stodůlka (motocyklový závodník) (* 1948) – český motocyklový závodník, mistr světa
 Oldřich Stodůlka (* 1941) – český fotbalista a komunální politik
 Pavel Stodůlka (* 1965) – český lékař specializující se na oftalmologii.
 Zbyšek Stodůlka (1947–2014) – český politik, poslanec ČNR a PSP za HSD-SMS a ČSSD

Podobná příjmení 
 Stodola (příjmení)

Související články 
 Stodůlky (rozcestník), Stodółki, Stodola

Česká příjmení